Elphick ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Elphick (1921–2008), australische Nonne
 Gladys Elphick (1904–1988), australische Aktivistin
 Jonathan Elphick (* 1945), britischer Ornithologe, Naturschützer und Autor
 Michael Elphick (1946–2002), britischer Schauspieler